Miejscowości w USA:
 Casa – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
Gminy w USA:
 Casa (ang. Casa Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
Firmy:
 Construcciones Aeronáuticas SA – hiszpańska wytwórnia lotnicza